

Astronomia 
 Peregrina – 6620 Peregrina, Asteroide.

Biologia 
 Peregrina – Genere di piante della famiglia delle Malpighiaceae.